Puchar Holandii w piłce nożnej (2006/2007) – nazywany w Holandii KNVB Cup wystartował 26 sierpnia 2006. Była to 89. edycja krajowego pucharu. Finał miał miejsce 6 maja w Rotterdamie na Stadion Feijenoord. AFC Ajax pokonał wówczas AZ Alkmaar po karnych, zdobywając 17 tytuł w swojej historii.

Runda finałowa

Zobacz też 
 Eredivisie (2006/2007)
 Eerste divisie (2006/2007)
 Puchar Holandii w piłce nożnej

Bibliografia 
 

Puchar Holandii w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Holandii
2007 w Holandii